Teutsch:
 Edouard Teutsch (1832 - 1908), un maître verrier
 Janos Mattis Teutsch, un peintre et illustrateur roumain
 Robert Teutsch (1878 - ?), médecin français
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
en:Teutsch